Camposnovensi – abitanti di Campos Novos Paulista
Camposnovensi – abitanti di Campos Novos